LH2 bezeichnet
 Flüssigwasserstoff, Abkürzung von englisch "" (Liquid H2)
 Bezeichnung für den Raketentreibstoff aus cryogenem Flüssigwasserstoff
 Bezeichnung für die Tanksorte für Brennstoffzellenfahrzeuge und Wasserstoffverbrennungsfahrzeuge aus cryogenem Flüssigwasserstoff
 Form des Wasserstofftanks als Flüssigspeicher für cryogenen Flüssigwasserstoff, siehe Kryotank
 Louis Harris 2, ein Meinungsforschungsinstitut in Frankreich, ein Teil der Kantar Group